Bergsegen steht für:

 reiche Ausbeute (Bergbau), mittelalterlich
 Grube Bergsegen, Bergwerk
 mehrere Bergwerke, siehe Liste von stillgelegten Bergwerken in Deutschland#Sachsen
 Bergsegen (Roman) von Josef Friedrich Perkonig (1928)